Myrnyj steht für:

 Myrnyj (Krim), ein Ort auf der Halbinsel Krim

Myrnyj ist der Familienname folgender Personen:

 Panas Myrnyj (1849–1920), ukrainischer Schriftsteller und Dramaturg

Siehe auch:
 Mirny